

Денисовське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Денисовське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область